Фонетико-фонологічна система голосних звуків праслов'янської мови

Реалізація головних виявів приголосних звуків на час розпаду праслов'янської мови

Література 
 Крижанівська О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична граматика: навч.посіб./О. І. Крижанівська. — К.: ВЦ «Академія». — 2010. — 248 с.

Історія української мови
Звуки
Фонетика
Фонологія